Ларс Еллер (;  8 травня 1989, Редовре, Данія) — данський хокеїст, центральний нападник команди «Монреаль Канадієнс».

Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра 
2007 року був задрафтований під загальним 13-м номером командою НХЛ «Сент-Луїс Блюз».

7 червня 2018 року в складі «Вашингтон Кепіталс» став володарем Кубка Стенлі.

Гравець збірної Данії, за яку провів 20 матчів.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі — 2018.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання
Профіль на hockeydb.com  

         

Данські хокеїсти
Гравці збірної Данії з хокею
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти «Редовре Майті Буллс»‎
Хокеїсти «Фрелунди»‎
Хокеїсти «Буроса»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз‎‎‎‎»
Хокеїсти ЮІП‎
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»‎‎‎
Задрафтовані «Сент-Луїс Блюз»
Володарі Кубка Стенлі